Le  peut faire référence:
 au peuple des Ménapiens
 à l'épisode glaciaire du .